Kloster Sinsheim steht für:

 Stift Sinsheim, Benediktinerkloster und Kollegiatstift
 Franziskanerkloster Sinsheim